Оле́г Чеславович Бутке́вич (18 марта 1972, Браслав, Белорусская ССР) — белорусский прелат. Епископ Витебска с 29 ноября 2013.

Биография 
Родился 18 марта 1972 года в католической семье в Браславе, по другим источникам — в деревне Герасимово Браславского района Витебской области.

Окончил Белорусский государственный аграрный технический университет (БГАТУ). В 1994 году поступил в Высшую духовную семинарию в Гродно, после окончания которой 13 мая 2000 года был рукоположен в священника.

Исполнял обязанности викария в приходах Новополоцка и Миор, обязанности настоятеля прихода в Бешенковичах и Улле.

С 2003 года служил настоятелем прихода Святого Антония Падуанского в Витебске и возглавлял деканат Витебск-северный.

После того, как возглавлявший епархию Витебска епископ Владислав Блин подал в отставку по состоянию здоровья, 29 ноября 2013 года Папа Римский Франциск назначил Олега Буткевича новым епископом Витебска.

18 января 2014 года в костеле Иисуса Милосердного в Витебске состоялась епископская хиротония, которую совершил апостольский нунций Клаудио Гуджеротти в сослужении с архиепископом Минска-Могилёва Тадеушем Кондрусевичем и епископом Гродно Александром Кашкевичем.

3 июня 2015 года по 14 апреля 2021 года вице-председатель Конференции католических епископов Белоруссии.

С 14 апреля 2021 года председатель Конференции католических епископов Белоруссии.

Примечания

Ссылки 
 Олег Буткевич на сайте «Рыма-каталіцкі Касцёл на Беларусі»
 Олег Буткевич на сайте «Catholic Hierarchy»

Католические епископы Белоруссии
Выпускники Гродненской католической семинарии